Ylouses est un nom de famille français porté notamment par :

 Henri Arthur Lefort des Ylouses (1846-1912), artiste français ;
 Élisabeth Dufourcq, née Lefort des Ylouses en 1940, femme politique française ;
 Patrick des Ylouses, né en 1942, écrivain français, auteur de livres-jeux ;
 François Lefort des Ylouses, médecin français né en 1946.